Feuchtwanger ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Feuchtwanger (1891–1943), deutsche Schriftstellerin (ermordet im KZ Theresienstadt)
 Edgar Feuchtwanger (* 1924), deutsch-britischer Historiker
 Franz Feuchtwanger (1908–1991), deutscher Kunsthistoriker und politischer Funktionär der KPD
 Lion Feuchtwanger (1884–1958), deutscher Schriftsteller 
 Ludwig Feuchtwanger (1885–1947), deutscher Jurist, Lektor und Autor
 Marta Feuchtwanger (1891–1987), Ehefrau Lion Feuchtwangers
 Martin Feuchtwanger (1886–1952), deutscher Journalist und Verleger
 Peter Feuchtwanger (1930–2016), deutscher Klavierpädagoge und Komponist

Siehe auch:
 Feuchtwangen